Fabian Zetterlund, född 25 augusti 1999 i Karlstad, Värmland, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Färjestad BK.

Zetterlund har Färjestad BK som moderklubb. Han har representerat det svenska juniorhockeylandslaget (U16, U17 samt U18) vid ett flertal turneringar. Säsongen 2016/2017 spelade han 14 matcher för Färjestad BK i SHL. Samma säsong producerade han 36 poäng på 40 matcher i klubbens j-20 lag.

Zetterlund valdes som nummer 63 i tredje rundan vid NHL draften 2017 av New Jersey Devils.

Klubbar
  Färjestad BK Moderklubb-

Källor

Födda 1999
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2017
Idrottare från Karlstad
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft